Millî Lig 1959/60 was het tweede seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau.

Kort overzicht van het seizoen
De wedstrijden van de Süper Lig werden dit seizoen voor het eerst verspreid over twee jaar. In tegenstelling tot het voorgaande seizoen, Süper Lig 1959, speelden alle teams tegen elkaar en werden geen groepen gevormd. Van de twintig deelnemende teams (allen uit Istanboel, Ankara en İzmir) zouden drie clubs degraderen. De clubs die voor het eerst deelnamen aan de Süper Lig waren Feriköy SK, Şeker Hilal SK, Kasımpaşa SK en Altınordu SK.

Beşiktaş JK werd voor het eerst officieel kampioen van Turkije. De titelhouder, Fenerbahçe SK, werd tweede. Tijdens Süper Lig 1959/60 won kampioen Beşiktaş JK elf maal met 1-0 of 0-1; dit is in Turkije nog altijd een record voor een kampioen. Vóór de oprichting van de nationale competitie had Beşiktaş JK al tweemaal de Federasyon Kupası gewonnen (in 1956/57 en 1958/58). In Turkije mag een club na vijf kampioenschappen één ster op haar shirt dragen; eind jaren 90, na het negende officiële kampioenschap van Beşiktaş JK wilde de club per se een tweede ster, net als beide rivalen Fenerbahçe SK en Galatasaray SK, die op dat moment elk al aan hun veertiende kampioenschap toe waren. Beşiktaş JK voerde aan dat het als winnaar van de Federasyon Kupası indertijd deel had mogen nemen aan de Europacup I, zodat de Türkiye Futbol Federasyonu op 9 mei 2002 overstag ging en de club met terugwerkende kracht tot landskampioen 1957 en 1958 uitriep.

Metin Oktay van Galatasaray SK werd topscorer van de competitie met 33 doelpunten.

Kaart

Eindstand 1959/60

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten; b = beyaz grup (witte groep) 1959; k = kırmızı grup (rode groep) 1959; N = nieuw

Resultaten 1959/60

† Reglementaire uitslag 0-3.

Degradanten en promovendi
Aan het einde van het seizoen 1959/60 speelden de nummers 18, 19, 20 van de Süper Lig, de kampioenen van de regionale competities uit Ankara, İzmir en İstanbul en de enige andere professionele voetbalclub uit een andere stad dan Ankara, İzmir en İstanbul, barragewedstrijden tegen elkaar. De drie hoogst geklasseerde ploegen van deze minicompetitie zouden het komende seizoen uitkomen in de Süper Lig. De overige clubs zouden spelen in de regionale competitie.

Topscorers 1959/60

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Competitievoetbal 1959/60
Turkse voetbalcompetitie